Bukovik (Aranđelovac), een plaats in de Servische gemeente Aranđelovac
 Bukovik (Bar), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Bar
 Bukovik (Breza), een plaats in de gemeente Breza in Bosnië-Herzegovina
 Bukovik (Nova Varoš), een plaats in de Servische gemeente Nova Varoš
 Bukovik (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje
 Bukovik (Sokolac), een plaats in de gemeente Sokolac in Bosnië-Herzegovina

 Bukovik (berg), een berg in Servië